Gess bezeichnet:
 ein strategisches Brettspiel (Kunstwort aus Go und Chess), siehe Gach

Gess ist der Familienname folgender Personen:
 Gess (Comiczeichner) (eigentlich Stéphane Girard; * 1961), französischer Comiczeichner
 Edgar Jakowlewitsch Gess (* 1954), russlanddeutscher Fußballspieler, siehe Edgar Hess
 Gottlieb Ludwig Heinrich von Gess (1792–1842), württembergischer Oberamtmann
 Heinz Gess (* 1945), deutscher Soziologe
 Nicola Gess (* 1973), deutsche Komparitistin
 Robert W. Gess (* 1968), südafrikanischer Paläontologe

GESS steht als Abkürzung für:
 Graduate School of Economic and Social Sciences, siehe Universität Mannheim #Abteilung Volkswirtschaftslehre
 German European School Singapore

Siehe auch:
 Geß
 Göss
 Guess

Abkürzung